Sidorow beziehungsweise Sidorov ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Sidorow, rumänischer Kanute
 Aleksandr Sidorov (* 1990), usbekischer Billardspieler
 Alexei Wassiljewitsch Sidorow (* 1969), russischer Biathlet
 Anatoli Fjodorowitsch Sidorow (1933–1999), russischer Mathematiker
 Boris Nikolajewitsch Sidorow (1937–2008), russischer Schachkomponist
 Dmitri Iwanowitsch Sidorow (1962–2016), russischer Dokumentarfilmregisseur
 Maxim Wiktorowitsch Sidorow (* 1986), russischer Kugelstoßer
 Nikolai Alexandrowitsch Sidorow (* 1956), russischer Leichtathlet
 Wadim Sidorow (* 1959), russischer Marathonläufer
 Weniamin Alexandrowitsch Sidorow (1930–2006), sowjetischer Physiker
 Witali Sidorow (* 1970), russischer Diskuswerfer

Siehe auch: Sidorowa